Jünger, Juenger, Junger, är ett tyskspråkigt släktnamn:

Jünger 
 Ernst Jünger
 Friedrich Georg Jünger

Junger 
 Gil Junger

Tyska efternamn